E-Post ist:
 die deutsche Entsprechung für den aus der englischen Sprache übernommenen Ausdruck E-Mail.

ePost ist:
 ein Markenname der Deutschen Post, siehe ePost (Service) und E-Postbrief
 eine App der KLARA Business AG, einem Tochterunternehmen der  Schweizerischen Post, siehe ePost (App)

EPOST steht für:
 EPOST 810, ein bundesweites webbasiertes polizeiinternes Fernschreibnetz und -Programm, siehe Liste polizeilicher Abkürzungen #E

EPOST